Triest – miasto we Włoszech
 Trieste Centrale – stacja kolejowa w Trieście
 Triest – prowincja we Włoszech
 Trieste – dzielnica Rzymu
 Trieste – batyskaf, w którym Don Walsh i Jacques Piccard zeszli na dno Rowu Mariańskiego
 Trieste – włoski krążownik ciężki z okresu II wojny światowej typu Trento
 Trieste – album grupy Sol Invictus

Zobacz też 
 USS Trieste